Константи́н Серге́евич Шильцо́в () — российский футболист, полузащитник клуба «Пари Нижний Новгород».

Биография 
До 15 лет занимался в школе футбольного клуба «Елец». В 2017 году перешёл в «Мастер-Сатурн». 23 сентября 2019 года пополнил молодёжный состав московского «Спартака».

Осенью 2020 года начал выступление за «Спартак-2».

В сезоне 2021/22 стал лучшим бомбардиром команды, забив 10 голов.

2 июля 2022 года был арендован клубом «Пари Нижний Новгород».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Пари НН»

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»